

E néven tárgyalt események
 Sabisi csata vagy sambre-i csata: i. e. 57-ben Julius Caesar a Sambre folyó  mellett verte meg a belga törzsek szövetségének csapatait. 
 Charleroi-i csata, vagy sambre-i csata: 1914. augusztus 21., Charleroi környékén (az első világháború határmenti csatáinak egyike).
 Sambrei-i csata (1918): 1918. október 15. – november 6. között, a francia hadsereg előrenyomulása Sambre–Oise csatorna felé.